Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1987 () проходил с 15 по 21 марта 1987 в городе Виктория (провинция Британская Колумбия, Канада) только для мужских команд. Это был последний чемпионат с только мужским турниром, со следующего года начал проводиться и женский турнир.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионами стала (4-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1987 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1987 года